Governatorato di Vologda – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Vologda – oblast' della Russia